Argonectes är ett släkte av fiskar. Argonectes ingår i familjen Hemiodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Argonectes